Cinema (englisch für ‚Kino‘, von  ‚Bewegung‘) steht für:
 Cinema, eine monatlich erscheinende Zeitschrift zum Thema Kino
 CINEMA Das Schweizer Filmjahrbuch, ein Schweizer Filmjahrbuch
 Cinema im Ostertor, ein Kino in Bremen
 Cinema 4D, eine 3D-Grafiksoftware
 Cinéma, eine in der Schweiz veraltete Bezeichnung für Kino.
 CINEMA-Filmtheater, München
 CINEMA (Satelliten), eine Serie von Forschungssatelliten

Siehe auch:
 Cinemas